Угрешская — узловая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги
 Угрешская — пассажирская платформа Московского центрального кольца
 Угрешская улица — улица в Москве

См. также 
 Николо-Угрешский монастырь